Okręty US Navy o nazwie USS „Rogers Blood”

 USS „Rogers Blood” (DE-555) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1944 roku.
 USS „Rogers Blood” (DE-605) miał być niszczycielem eskortowym, ale w czasie budowy został przebudowany na szybki transportowiec USS „Rogers Blood” (APD-115). W służbie w latach 1945-1946.

Rogers Blood